Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

273e régiment d'infanterie
273e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires